

DB peut faire référence à :

Aviation

Division administrative 
 Dabola, une préfecture du gouvernorat de Faranah en Guinée, selon la norme ISO 3166-2, principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:GN
 Dâmbovița, un judet de Roumanie, selon la norme ISO 3166-2, principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:RO

Entreprise, organisation, marque 
Deutsche Bahn ou Die Bahn, la principale entreprise ferroviaire allemande
 Daimler-Benz, une entreprise allemande
 Déclaration de Berne, une association tiers-mondiste suisse (devenue Public Eye en 2016)
 Deutsch-Bonnet, une marque de voitures de course française fondée par Charles Deutsch et René Bonnet
 Deutsche Bundespost, une entreprise postale allemande
 la Direction du Budget du ministère de l'Économie et des Finances français, chargée de l'élaboration du budget de l'État français,
 Dolderbahn, une entreprise de chemin de fer suisse

Technologie 
 data base en anglais, soit « base de données » en français
 DB2, un système de gestion de base de données utilisant le langage SQL
 D-sub 25 pins, un connecteur  ayant la forme d'un D : voir DB-9 et DB-25
 Dichlorobenzène (notamment pour mesurer la toxicité humaine : 1,4-DB)

Biologie 
 Double brin, définit une molécule d'acide nucléique appariée à une autre molécule complémentaire

Arts 
 Dragon Ball, un manga
dB, nom original du groupe de punk rock espagnol Decibelios

Autre abréviation 
 Documentation de base, une publication de la direction des impôts
 Division blindée, telle la  DB du général Leclerc
 Station Dreirosenbrücke du tramway de Bâle.
 Démocratie bruxelloise, un parti actif à Bruxelles durant les années 1970.

Symbole 
Db peut faire référence au :
 symbole du dubnium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques.

dB peut faire référence au :
 symbole du décibel.

Autres sens 
 DB, en hexadécimal, représente le nombre 219 en décimal,
 0xDB, symbole pour la capitale U accent circonflexe « Û », selon la norme ISO/CEI 8859-1,
 ,
 ,

Abréviation
Code
Symbole d'unité